Xiphasia är ett släkte av fiskar. Xiphasia ingår i familjen Blenniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Xiphasia